Abtwil, commune suisse du canton d'Argovie ;
 Abtwil, localité de la commune suisse de Gaiserwald, dans le canton de Saint-Gall.